Le parc Montsouris est un jardin public de Paris ;
Le quartier du parc Montsouris est un quartier parisien.
 Le Réservoir de Montsouris est un réservoir d'eau potable dans le XIVe arrondissement de Paris.